D813 (Haute-Garonne), een departementale weg in het Franse departement Haute-Garonne
 D813 (Lot-et-Garonne), een departementale weg in het Franse departement Lot-et-Garonne
 D813 (Tarn-et-Garonne), een departementale weg in het Franse departement Tarn-et-Garonne